По́рт — микрорайон города Очамчира. Расположен на северо-западе административной территории города восточнее Очамчирской бухты рядом с железнодорожной платформой Араду.

Бывший военный городок Очамчирского пункта базирования бригады сторожевых кораблей морских частей пограничных войск КГБ СССР в последующем не раз переименованной ведомственной принадлежностью.

До 1996 года в городке были расквартированы семьи военнослужащих войсковых частей: в/ч 2372 — 6-й Дважды Краснознамённой ОБРПСКР (отдельной бригады пограничных сторожевых кораблей) и в/ч 1466 — СРЗ (береговой базы снабжения и ремонта).

Представляет собой жилой квартал из 2-,3-,4- и 5-этажных домов, по периметру окружённых забором, и частного сектора. В инфраструктуру входят: средняя школа № 4, детский сад, санчасть, баня, стадион, магазины, объекты коммунального хозяйства. Музыкальная школа (не действует) и клуб офицеров, в котором также располагается музей бригады, находятся в плачевном состоянии.

История 

Первые два 2-х семейных дома и три одноэтажных капитальных барака, были построены здесь в 1933—1935 годах, вместе со строительством Очамчирского порта, с целью размещения в них семей работников гражданского порта, который располагался в Очамчирской бухте вплоть до 1940 года. Перед войной гражданских вывели в Поти, а порт и городок были переданы бригаде сторожевых кораблей, переведённой на новое место базирования из Батуми.

Первые военные ютились в бараках, на «Карельском» (местечко за воинской частью).

В 1940 году, рядом с портом, были отстроены ещё два коттеджа (не сохранись), предназначенные для директора порта и главного инженера, всего на две семьи, хотя дома были двухэтажными. При передаче домов (не имели нумерации) военным их разделили на 4 квартиры. Кроме того, были построены и введены в эксплуатацию ещё три здания барачного типа (дома № 1, 2 и 3).

Примерно в это же время построены и введены в эксплуатацию два деревянных двухэтажных дома (№ 4 и № 5), положивших начало военному городку.

После войны был закончен дом № 6 «плавсоставский», отстроены — водонапорная башня, баня, клуб, старая школа.

В 1965 году были сданы в эксплуатацию два 3-этажных дома (№ 7 и № 8), построено и открыто новое здание школы (СШ № 4), в старом расположилась музыкальная школа.

В 1975-1976 годах введены в строй один 4-этажный дом (№ 9), а в 1980 году ещё 5-этажный (№ 10), отстроена спортплощадка. Следом, введен в строй ещё один 5-этажный дом (№ 11).
 
В конце 1980-х, в связи с запланированным расширением бригады (в/ч 2372), было начато строительство ещё одного 5-этажного дома (№ 12), но из-за развала СССР, в 1991 году, былые планы изменились и строительство дома было заморожено на стадии фундамента.

В 1992-1993 годах, в сложной геополитической обстановке, в условиях межнационального конфликта и кризиса власти, городок и порт попали в зону боевых действий между Грузией и Абхазией и стали объектом провокаций со стороны воинствующих сторон. Вот хронология некоторых событий (данные не проверены):

 27 декабря 1992 года на территорию порта попало 2 снаряда, один поразил штаб бригады, второй упал в бухту.

 10 февраля 1993 года, из гранатомета и стрелкового оружия, был обстрелян пост № 2, охрана открыла ответный огонь.

 В мае 1993 года, подвергся нападению и был обстрелян пост № 3, брошена граната Ф-1.

 2 июля 1993 года снаряд попал в жилой городок, в результате чего была ранена женщина.

 Только за 10 дней, в период с 14 по 23 августа 1993 года, охрана военного городка 17 раз подвергалась нападениям.

По другой версии нападений на городок не было вообще, а снаряды, несколько раз залетавшие в порт и городок, явились следствием обстрела абхазским катером 2-х грузинских артбатарей, размещавшихся неподалёку от городка.

После наступления относительной стабильности в регионе и в результате договорённостей с Грузией, Россия приняла решение сократить военное присутствие в Абхазии. С конца 1996 года началась планомерная передислокация кораблей бригады из Очамчиры в дагестанский город Каспийск.

В конце 1998 года, после вывода бригады из порта, военный городок был передан на баланс городу Очамчире и вошёл в его состав на правах микрорайона.

Современность 
По состоянию на 2010 год часть домов в городке были разрушены. В уцелевших проживали работники СРЗ — судоремонтного завода и другое местное население.

На основании Постановления Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 91 и Соглашения между Россией и Абхазией от 26 января 2009 года, порт и военный городок Порт были включены в состав объединённой российской военной базы на территории Республики Абхазия.

Предполагается произвести в городке ремонт домов и строительство объектов жизнеобеспечения, необходимых для функционирования портовой инфраструктуры и размещения личного состава российского военного контингента и членов их семей. Вместе с тем в 2013 году был отстроен новый военный городок непосредственно на территории пункта базирования.

Транспорт 
 Микрорайон Порт имеет регулярное сообщение с центральной частью города Очамчиры посредством маршрутного такси.

См. также 
 Очамчира (пункт базирования)

Примечания

Ссылки 

Микрорайоны по алфавиту
Военные городки России
Очамчира
Береговая охрана Пограничной службы ФСБ России
Российское военное присутствие за рубежом